Dans le système éducatif français, la seconde professionnelle peut désigner :
 la première année d'un brevet d'études professionnelles ;
 la première année d'un baccalauréat professionnel en trois ans.

Classe de lycée en France
+01